Auriol puede referirse a:

 Auriol, comuna francesa.
 Isla Auriol, isla del archipiélago de Mergui, en Birmania.
 Didier Auriol (1958- ), piloto de rally francés.
 Vincent Auriol (1884- 1966), político socialista francés.
 Hubert Auriol (1952-2021), piloto de rally francés.
 Pierre Auriol (1280-1322), más conocido como Pedro Auréolo, filósofo y teólogo franciscano francés.